Hard Revenge Milly ist der Titel folgender Filme:

 Hard Revenge Milly – The Beginning, japanischer Kurzfilm von Takanori Tsujimoto (2008)
 Hard Revenge Milly – Bloody Battle, japanischer Film von Takanori Tsujimoto (2009)